De jonge leeuwen, een roman van Irwin Shaw
The Young Lions (film), een film van Edward Dmytryk
The Young Lions (band), een Amsterdams collectief van muzikanten en kunstenaars